Flughafen Seoul steht für:

 Flughafen Gimpo, Inlandsflughafen von Seoul
 Flughafen Incheon, internationaler Flughafen von Seoul